Boztepe steht für:
Orte in der Türkei

 Boztepe (Kırşehir), eine Stadt und ein Landkreis in der Provinz Kırşehir

 Boztepe (Adıyaman), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Adıyaman
 Boztepe (Akyazı), ein Dorf im Landkreis Akyazı der Provinz Sakarya
 Boztepe (Birecik), ein Dorf im Landkreis Birecik der Provinz Şanlıurfa
 Boztepe (Bozova), ein Dorf im Landkreis Bozova der Provinz Şanlıurfa
 Boztepe (Keşan), ein Dorf im Landkreis Keşan der Provinz Edirne
 Boztepe (Manavgat), ein Dorf im Landkreis Manavgat der Provinz Antalya
 Boztepe (Mardin), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Mardin
 Boztepe (Ordu), ein Dorf im Landkreis Altınordu der Provinz Ordu
 Boztepe (Sarıçam), ein Dorf im Landkreis Sarıçam der Provinz Adana
 Boztepe (Sungurlu), ein Dorf im Landkreis Sungurlu der Provinz Çorum
 Boztepe (Suruç), ein Dorf im Landkreis Suruç der Provinz Şanlıurfa
 Boztepe (Tarsus), ein Dorf im Landkreis Tarsus der Provinz Mersin
 Boztepe (Uğurludağ), ein Dorf im Landkreis Uğurludağ der Provinz Çorum
 Boztepe (Yazıhan), ein Dorf im Landkreis Yazıhan der Provinz Malatya

Berge in der Türkei
 Boztepe (Berg, Ordu), ein Berg bei Ordu 
 Boztepe (Berg, Trabzon), Hausberg der Stadt Trabzon

Boztepe ist der Familienname folgender Personen:

 Mehmet Boztepe (* 1988), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Emin Boztepe, deutsch-türkischer Kampfkünstler